Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Polk (), tous baptisés, à l'exception de deux, en l'honneur de James Knox Polk (1795-1849), onzième président des États-Unis (1845-1849) :
 le comté de Polk, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Polk, situé dans l'État de Caroline du Nord, baptisé en l'honneur du colonel William Polk, qui combattit durant la Guerre d'Indépendance ;
 le comté de Polk, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Polk, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Polk, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Missouri, baptisé en l'honneur d'Ezekiel Polk ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Polk, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Polk, situé dans l'État du Wisconsin.

Voir aussi